Conomitra (plant), een geslacht uit de maagdenpalmfamilie
Conomitra (slak), een geslacht van weekdieren uit de klasse van de Gastropoda (slakken)